Osoby o nazwisku Becker:
 Albert Becker – austriacki szachista
 Annika Becker – niemiecka lekkoatletka
 Benjamin Becker – niemiecki tenisista
 Boris Becker – niemiecki tenisista 
 Britta Becker – niemiecka hokeistka na trawie
 Carl Ferdinand Becker – niemiecki kompozytor, organista i pisarz 
 Donald Becker – programista
 Elisabeth Becker – dozorczyni SS w obozie koncentracyjnym Stutthof
 Friedrich Becker – zbrodniarz hitlerowski
 Gary Stanley Becker – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla 1992
 Günther Becker – niemiecki kompozytor
 Hans-Josef Becker – niemiecki duchowny katolicki
 Jason Becker – amerykański gitarzysta
 John J. Becker – amerykański kompozytor
 Jurek Becker – niemiecki pisarz
 Kuno Becker – amerykański aktor
 Paula Modersohn-Becker – niemiecka malarka
 Robert Becker – dwukrotny kandydat do Nagrody Nobla z dziedziny medycyny
 Walt Becker – amerykański reżyser i scenarzysta filmowy

Miejscowości w USA:
 Becker – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
Gminy w USA:
 Becker (ang. Becker Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Becker (ang. Becker Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
 Becker (ang. Becker Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Becker (ang. Becker County) – w stanie Minnesota
Firmy
 Harman/Becker – producent elektroniki multimedialnej do samochodów
Inne
 Kodeks Becker
 Becker (herb szlachecki)
 Becker (serial telewizyjny)